Kartki (reglamentacja towarów)
 Kartki – białostockie pismo literackie